U 9 puede referirse a uno de los siguientes submarinos alemanes:

 SM U 9, cabeza de la clase de submarinos Tipo U 9 del Imperio Alemán, construido en 1910, hasta su rendición el 26 de noviembre de 1918.
 U 9 (1935), un submarino alemán del Tipo IIB que sirvió en la Segunda Guerra Mundial, hasta su hundimiento el 20 de agosto de 1944.
 U 9 (S188), submarino del Tipo 205 de la Bundesmarine botado en 1967 y dado de baja en 1993. En la actualidad, está como buque museo en Espira.

U 9 o U IX puede referirse también a:
U IX, un submarino de la Armada Imperial Austrohúngara.

Nombres de buques de guerra de Alemania